Alicún de Ortega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alicún de Ortega (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Alicún de Ortega (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar